Chiesa di San Bassano a Cremona
Chiesa di San Bassano a Pizzighettone
Chiesa di San Bassano a San Bassano
Chiesa di San Bassano a Cogno San Bassano